Мшвидобадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Мшвидобадзе, Василий Иосифович (1905 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мшвидобадзе, Матрона Михайловна (1898 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мшвидобадзе, Роберт Николаевич (род. 1989) — грузинский дзюдоист.